Hasen bezeichnet:

 allgemein Säugetierarten aus der Ordnung der Hasenartigen (Lagomorpha) und dort meist aus der Familie der Hasen (Leporidae)
 speziell solche aus der Gattung der Echten Hasen (Lepus), wie den Feldhasen

Hasen ist der Familienname von:
 Irwin Hasen (1918–2015), US-amerikanischer Comiczeichner und Cartoonist
 Jakob Meyer zum Hasen (1482–1531), Basler Bürgermeister

Hasen ist der Ortsname von:
 Hasen (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hasen (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hasen (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hase
 Gasthaus zum Hasen
 Haasen